Roberto Zárate ist der Name folgender Personen:

* Roberto Zárate (Fußballspieler, Mexiko) (Chango; * um 1920), mexikanischer Fußballspieler
 Roberto Zárate (Fußballspieler, 1932) (1932–2013), argentinischer Fußballspieler